Facchini ima više značenja:
 Facchini, Trento
 Facchini, Vicenza